

Sigle 
 JavaServer Pages – tecnologia Java per applicazioni web
 Jacketed Soft Point – proiettili ad espansione a punta morbida

Codici 
 JSP – codice aeroportuale IATA del Cheju Sogwipo Heliport di Cheju (Corea del Sud)
 JSP – codice vettore ICAO di Palmer Aviation

Musica 
 JSP Records – etichetta discografica britannica